Giacomo Cotellessa (1987) – calciatore italiano
 Giuliano Cotellessa (1962) – pittore italiano
 Giuseppe Maria Cotellessa (1820-1889) – vescovo cattolico italiano
 Mario Cotellessa (1897-1978) – politico italiano